Tóth Alexandra Ivett (Zalaegerszeg, 1991. január 29. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd. Jelenleg a Viktória FC labdarúgója. A sportsajtóban Tóth II Alexandra néven ismert.

Pályafutása

Klubcsapatban
A Gutorfölde SK csapatában kezdte a labdarúgást. 2005 és 2009 között a Nagykutas labdarúgója volt. 2009-ben szerződött a Viktória FC csapatához.

A válogatottban
2009 óta 63 alkalommal szerepelt a válogatottban és egy gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 2.: 2009–10, 2010–11, 2011–12
 3.: 2012–13
 Magyar kupa
 győztes: 2011
 döntős: 2012

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 

1991-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Nagypáli NLSE labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
Zalaegerszegiek
Söjtöriek